Первая лига Китая по футболу 2016 — 13-й сезон после основания Первой лиги Китая. Сезон официально назывался 58.com Первая лига Китая по футболу 2017 года из-за титульного спонсора чемпионата, компании «58.com».

Команды 
Всего в розыгрыше принимали участие 16 команд, в том числе 12, представлявших первую лигу сезона 2015 года, две команды, потерявшие место в Суперлиге 2015 года, а также две команды, получившие повышение в классе из второй лиги.

Изменения в составе участников

Повышение и понижение в классе

В Первую лигу 

Команды, потерявшие места в Суперлиге 2015 года
 Шанхай Шэньсинь
 Бэйцзин Жэньхэ (ранее — «Гуйчжоу Жэньхэ»)

Команды, получившие повышение в классе из Второй лиги 2016
 Мэйчжоу Хакка
 Далянь Трансенденс

Из Первой лиги 
Команды, получившие повышение в классе и попавшие в Суперлигу 2016
 Яньбянь Чанбайшань
 Хэбэй Чжунцзи
Команды, отправившиеся во Вторую лигу 2016
 Пекинский технологический
 Цзянси Ляньшэн

Изменение названий 
 «Тяньцзинь Сунцзян» в декабре 2015 года сменил название на «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
 «Далянь Аэрбин» в декабре 2015 года сменил название на «Далянь Ифан».
 «Циндао Хайню» в декабре 2015 года сменил название на «Циндао Хуанхай».
 «Гуйчжоу Чжичэн» в январе 2016 года сменил название на «Гуйчжоу Хэнфэн».
 В январе 2016 года «Гуйчжоу Жэньхэ» переехал в Пекин и сменил название на «Бэйцзин Жэньхэ».
 В январе 2016 года «Харбин Итэн» переехал в Шаосин и сменил название на «Чжэцзян Итэн».

Сведения о командах

Основная информация

Участники

Турнирная таблица 

В случае равенства набранных очков вступают в силу следующие критерии:  1) Очки; 2) Очки, набранные в очных встречах;  3) Разница забитых и пропущенных в очных встречах; 4) Количество забитых мячей в очных встречах; 5) Резервные очки от Лиги; 6) Разница мячей; 7) Забитые мячи; 6) Дисциплинарные очки (1 очко за каждую жёлтую карточку, 3 очка за красную); 7) Ничьи.
Очки в личных встречах: Тяньцзинь - 9, Гуйчжоу - 6, Циндао - 3.
 Очки в личных встречах: Нэй Мэнгу 1–0 Бэйцзин, Бэйцзин 0-0 Нэй Мэнгу.
 Очки в личных встречах: Шэньчжэнь 4–2 Шанхай, Шанхай 1–1 Шэньчжэнь.
 Очки в личных встречах: Синьцзян 1–0 Мэйчжоу, Мэйчжоу 1–1 Синьцзян.
 Очки в личных встречах: Чжэцзян 1–0 Далянь, Далянь 2–2 Чжэцзян.

Примечания 

2016
Спорт в Китае в 2016 году
Азиатские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2016